Labady est un nom propre français et haïtien qui peut faire référence à :

Patronyme 
Labady est un patronyme français rare, principalement présent dans les départements du sud-ouest de la France.

Lábady est un nom de famille hongrois notamment porté par :
  (1944-2017), avocat, juge et homme d’état hongrois.

Variantes 
 , patronyme français
 , patronyme français
 Labadye, patronyme français

Toponyme 

 , section communale de la commune de Petite-Rivière-de-l'Artibonite dans le département de Artibonite en Haïti ;
  (Лабады), village du raïon de Dziarjynsk dans le voblast de Minsk en Biélorussie.

Notes et références

Articles connexes 
 Labadie, station balnéaire située sur la Pointe Labadie dans le département du Nord en Haïti.

Patronyme français